Krusjovitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Krusjovitsa (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Dolni Dbnik, 
 Krusjovitsa (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Mizija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar